Fahrenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Fahrenberg (Breitnau), Ortsteil der Gemeinde Breitnau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Fahrenberg (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Fahrenberg (Waldthurn), Wallfahrtsort, Ortsteil der Gemeinde Waldthurn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Fahrenberg (Reichshof), Ort in der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Fahrenberg (Gemeinde Spital), Ortschaft von Spital am Pyhrn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Berge und Erhebungen:
 Fahrenberg (Oberösterreichische Voralpen) (1253 m), bei Reichraming, im Ennstal, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Fahrenberg (Wallgau) (1074 m), bei Wallgau in den Kocheler Bergen, Bayern
 Fahrenberg (Bayerischer Wald) (893 m), im Künischen Gebirge nördlich von Lam, Landkreis Cham, Bayern
 Fahrenberg (Oberpfälzer Wald) (801 m), im Oberpfälzer Wald, bei Fahrenberg (Waldthurn), Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Kleiner Fahrenberg (463,7 m), im Arnsberger Wald, bei Scharfenberg (Brilon), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Großer Fahrenberg (453,4 m), im Arnsberger Wald, bei Scharfenberg (Brilon), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Fahrenberg (Westerhöfer Bergland) (401 m), im Westerhöfer Bergland, bei Münchehof (Seesen), Landkreis Goslar, Niedersachsen

Fahrenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Jochen Fahrenberg (* 1937), deutscher Psychologe
 W. P. Fahrenberg (* 1957), deutscher Kunsthistoriker, Journalist und Ausstellungsmacher